Sund se poate referi la:

Sund, Åland, o comună din Finlanda
Sund, Norvegia, o comună din provincia Hordaland, Norvegia
Sund, Hemnes, un sat din comuna Hemnes, provincia Nordland, Norvegia
Sund, un oraș din Insulele Feroe
Sund, Suedia, un sat din comuna Trosa, Suedia
Öresund, o strâmtoare dintre Marea Baltică și Marea Nordului